Ел Баранкон има више значења:

 Ел Баранкон (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Баранкон (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Баранкон (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику